Chris Thompson (* 20. Oktober 1990 in Greenville, Florida) ist ein US-amerikanischer American-Football-Spieler auf der Position des Runningbacks. Er spielte für die Washington Redskins und die Jacksonville Jaguars in der National Football League (NFL) und wird auch als Returner in den Special Teams eingesetzt.

College 
Thompson spielte von 2009 bis 2012 für die Florida State University in der Atlantic Coast Conference. Er war in den Jahren 2010 und 2012, in dem die Florida State Seminoles auch Champion wurden, der Runningback mit der durchschnittlich höchsten Yardage pro Laufspiel.

Insgesamt lief er in den vier Jahren am College 1.735 Yards und erzielte dabei 14 Touchdowns. Er fing außerdem insgesamt 45 Bälle für 430 Yards und schaffte dabei einen Touchdown. Auch in seinen College-Jahren wurde er schon gelegentlich als Return Specialist eingesetzt und kam auf insgesamt 187 Yards.

NFL 
Im NFL Draft 2013 wurde Thompson in der 5. Runde als 154. Spieler überhaupt von den Washington Redskins ausgewählt.

Zwischenzeitlich, am 17. März 2016, verlängerte Thompson seinen Vertrag mit den Redskins.

Wurde Thompson in seinen ersten beiden Spielzeiten 2013 und 2014 in der National Football League nur sporadisch bzw. in seinem Rookie-Jahr ausschließlich als Return Specialist eingesetzt, kam er in der Saison 2015 schon auf insgesamt 13 Einsätze.

In der Saison 2016 wurde er in jedem Saisonspiel eingesetzt und kam vermehrt als Third-Down-Back zu einigen Lauf- und Passspieleinsätzen. Er fungierte in dieser Saison ebenfalls im Vergleich zu den vorangegangenen NFL-Spielzeiten vermehrt als Kick Returner.

Am 5. September 2017 verlängerte Thompson seinen Vertrag bei den Redskins um zwei Jahre. Dieser wurde durch die Verlängerung bis Ende des Jahres 2019 angesetzt.

In der Saison 2017 zeigte Thompson überragende Leistungen, musste diese aber aufgrund einer Fibulafraktur vorzeitig beenden und wurde am 19. November 2017 auf die Injured Reserve List gesetzt.

Am 1. Mai 2020 wurde verkündet, dass Thompson einen Einjahresvertrag bei den Jacksonville Jaguars  unterschrieben hat, nachdem dieser nach der Saison 2019 ein Free Agent wurde.

NFL-Statistiken

Weblinks 
ESPN-Spielercard
Profil bei den Washington Redskins

Einzelnachweise 

American-Football-Spieler (Florida State Seminoles)
American-Football-Spieler (Washington Redskins)
American-Football-Spieler (Jacksonville Jaguars)
US-Amerikaner
Geboren 1990
Mann